Markheim ist der Name von
 Bertha Markheim (1883–1919), eine deutsche Schriftstellerin
und der Titel von 
 Markheim (Robert Louis Stevenson), eine Erzählung von Robert Louis Stevenson